White Pages steht für:

 ein Telefonbuch
 Basisinformationen über Webservice-Anbieter, siehe Universal Description, Discovery and Integration

Siehe auch:
 White Book
 Yellow Pages